Бори́с Никола́евич Ширя́ев (, Москва, Российская империя — 17 апреля 1959, Сан-Ремо, Италия) — русский писатель, сторонник Белого движения, неоднократно репрессировался в СССР. Во время Второй мировой войны — коллаборационист, возглавлял оккупационные газеты. Эмигрант «второй волны» изгнания, участник Русского апостолата в Зарубежье.

Биография 
Борис Ширяев родился в Москве в 1889 году в семье родовитого помещика. По окончании историко-филологического факультета Московского университета занимался педагогической деятельностью, театром. Затем учился в Геттингенском университете (Германия). Вернувшись в Россию, окончил Императорскую военную академию. Во время первой мировой войны ушёл на фронт, дослужился до звания штабс-капитана. В 1918 году вернулся в Москву и предпринял попытку пробраться в Добровольческую армию, но был задержан и приговорен большевиками к смертной казни за попытку перехода границы. За несколько часов до расстрела бежал.

В 1922 году — новый арест, Бутырка. Ширяева приговорили к смертной казни, которая была заменена на 10 лет ссылки в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В СЛОНе наряду с каторжными работами Борис Николаевич участвовал в лагерном театре и журнале «Соловецкие острова», где в 1925—26 опубликовал повесть «1237 строк» и несколько стихотворений: «Соловки», «Диалектика сегодня», «Туркестанские стихи» и др. Ширяев собирал и записывал лагерный фольклор, который был издан отдельным сборником тиражом 2000 экз. В 1929 заключение в СЛОНе было заменено ссылкой на 3 года в Среднюю Азию, где Борис Николаевич работал журналистом. По возвращении в 1932 году в Москву Ширяев был снова арестован и сослан на 3 года в слободу Россошь (Воронежская область).

В 1935—1942 годах жил на Северном Кавказе в Ставрополе и Черкесске. До начала Великой отечественной войны Ширяеву удавалось урывками возвращаться к преподавательской деятельности и читать лекции в провинциальных высших учебных заведениях. Накануне и в начале войны Ширяев преподавал историю русской литературы в Ставропольском педагогическом институте. Женился на своей студентке Нине Капраловой.
После оккупации Ставрополя германскими и румынскими войсками (3 августа 1942 года) и закрытия института Борис Ширяев возглавил редакцию газеты «Ставропольское слово», первый номер которой в объёме четырёх страниц вышел уже через неделю после прихода немцев. Она носила явный антисоветский характер, хотя немецкой цензуре в ней подвергалась только сводка новостей с фронта. Через четыре месяца газету, переименованную в «Утро Кавказа», распространяли уже по всему северокавказскому региону. Кроме издательской работы занимался помощью соотечественникам, добившись освобождения ряда военнопленных.

При подходе к городу советских войск Ширяев ушёл из Ставрополя вместе с немцами. В этот период редактировал газету «Мелитопольский край». В июне 1943 года прибыл в Крым, где выступал на митингах и собраниях с антибольшевистскими докладами, публиковался на страницах коллаборационистской газеты «Голос Крыма». В Симферополе ему был вручен орденский Знак отличия для восточных народов.

В 1944 году провёл несколько месяцев в Белграде.

В конце 1944 года переехал вместе с семьёй в Северную Италию, где работал два месяца при штабе Казачьего стана, выпуская газету «Казачья земля». После вывода казаков в Австрию остался в Италии и оказался в лагере для перемещённых лиц (Капуя), жизни в котором посвящена его первая книга «Ди-Пи в Италии» (1952).

В Италии Ширяеву пришлось добывать средства к существованию различными работами, выкраивая время для написания прозы и литературоведческих статей; к этому периоду относятся его публикации в русских журналах «Возрождение» (с 1950 г.) и «Грани» (с 1952 г.). По мнению историка М. Г. Талалая, именно в это время Ширяев «окончательно сформировался как писатель».

Как филолог он написал и опубликовал по-итальянски научный труд «Обзор современной русской литературы» (1946). Затем в Риме появился рассказ «Соловецкая заутреня», который позднее войдёт в его книгу «Неугасимая лампада». Первые три книги Ширяева — «Ди-Пи в Италии» (1952), «Я человек русский» (1953) и «Светильники Русской Земли» (1953) — вышли в Буэнос-Айресе при содействии его единомышленника, проживающего в Аргентине монархического публициста и издателя Ивана Солоневича, брат которого, Борис Солоневич, также сидел в СЛОНе.

Самое известное произведение Ширяева «Неугасимая лампада», посвященное его пребыванию в лагере на Соловках, писалось с середины 1920-х и было завершено в 1950 году. Это документальный роман из серии рассказов о событиях и встречах автора на Соловецкой каторге. Книга открывалась словами:

Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко». (Издание 1954 г., С. 7).

Впервые роман был напечатан в 1954 году нью-йоркским «Издательством имени Чехова». Вторым изданием эта книга была репринтно выпущена в СССР в 1991 году московским издательством «Столица».

Ширяев не получил религиозного воспитания, но на Соловках он открыл для себя христианскую веру, а в Италии перешёл к католичеству, чтобы не быть выданным советским властям. Он перевёл гимн Франциска Ассизского. Сборник «Религиозные мотивы в русской поэзии» стал последней книгой писателя, выпущенной католическим издательством «Жизнь с Богом» после его смерти, последовавшей 17 апреля 1959 года в Сан-Ремо, где до сих пор сохраняется его могила.

После смерти Ширяева его супруга Нина вместе с сыном Лолли Борисовичем эмигрировали в США. В рядах американской армии Лолли участвовал во Вьетнамской войне.

Произведения

Прижизненные публикации 
 Ди-Пи в Италии. — Буэнос-Айрес, 1952;
 Я — человек русский! — Буэнос-Айрес, 1953;
 Светильники Русской Земли. — Буэнос-Айрес, 1953;
 Неугасимая лампада. — Нью-Йорк: «Издательство имени Чехова», 1954. — 408 + 6 ненум с. (обложка)
 Последний барин. — 1954;
 К проблеме интеллигенции СССР. — Мюнхен, 1955;
 Кудеяров дуб. — 1958;
 Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель, 1962.

Современные публикации (репринты, переиздания и сборники) 
 Неугасимая лампада. Репринтное воспроизведение с издания 1954 года. М.: «Столица», 1991. — 416 c. ISBN 5-7055-1167-1 (обложка)
 Неугасимая лампада. М.: Сретенский монастырь, 1998. — 432 с. + 1 л. илл. ISBN 5-7533-0247-5, ISBN 978-5-7533-0924-2 (переплёт). Переиздания: 2000, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2014.
 Неугасимая лампада. М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2003. — 491 с. ISBN 5-7429-0029-5 (переплёт)
 Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол. / Ред., вступ. статья, комм. М. Г. Талалая. — СПб.: Алетейя, 2007. — 230 c. — ISBN 978-5-903354-12-2
 Италия без Колизея / Научн. ред., сост. М. Г. Талалая и А. Власенко. — СПб.: Алетейя, 2014. — 144 с. — ISBN 978-5-90670-524-2
 Бриллианты и булыжники: статьи о русской литературе / Сост. и науч. ред. А. Г. Власенко, М. Г. Талалай. — СПб.: Алетейя, 2015. — 520 c. — (Русское зарубежье. Источники и исследования) — ISBN 978-5-906792-20-4
 Никола Русский. Италия без Колизея (2-е издание) / Науч. ред. М. Г. Талалай; сост. А. Г. Власенко, М. Г. Талалай. — СПб: Алетейя, 2016. — 270 с. — (Русское зарубежье. Источники и исследования) — ISBN 978-5-90670-524-2
 Кудеяров дуб: Повести и рассказы / Науч. ред., предисл. М. Г. Талалай; сост. А. Г. Власенко , М. Г. Талалай. — СПб: ООО «Полиграф», 2016. — 720 с. — (Неизвестный XX век) — ISBN 978-5-91868-017-9
 Люди земли Русской. Статьи о русской истории / Сост. и науч. ред. А. Г. Власенко, М. Г. Талалай. — СПб.: Алетейя, 2017. — 504 с. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы). — ISBN 978-5-906910-70-7
 Соловецкие сказы / публикация, вступительная заметка М. Г. Талалая; [предисловие], примечания и послесловие Вячеслава Умнягина. — СПб.: Росток, 2019. — 357 с. — ISBN 978-5-94668-260-2

Примечания

Литература 
 Вольфганг Казак Борис Николаевич Ширяев // Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. / Пер с немецкого Е. Варгафтик и И. Бурихин. Лондон: OPI, 1988. — 922 c. ISBN 0-903868-73-3 — С. 855—857.
 Геннадий Русский (псевдоним). Правда и легенда соловецкая // Б. Ширяев. Неугасимая лампада. Репринтное воспроизведение с издания 1954 года. М.: «Столица», 1991. — 416 c. ISBN 5-7055-1167-1 — С. 408—416.
 Стрижев А. Н. Неугасимая лампада Бориса Ширяева
 Б. Н. Ширяев. Летопись мужицкого царства // Костромская земля: Краевед. альманах Костром. обществ.фонда культуры. Вып. 2. Кострома, 1992.
 Талалай М. Г. Борис Ширяев: еще один певец русского Рима // Toronto Slavic Quarterly, № 21 (summer 2007), Rome and Russia in the 20th Century: Literary, Cultural and Artistic Relations
 Талалай М. Г. Итальянский кукольник, он же русский изгнанник [вступ. статья] // Б. Н. Ширяев. Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол / Ред., комм. М. Г. Талалая. — СПб.: Алетейя, 2007. — 230 c. — ISBN 978-5-903354-12-2 — С. 5—10
 Талалай М. Г. Комментарии к биографии Б. Н. Ширяева // Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада. — Соловки: Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2012. — С. 469—476.
 Талалай М. Г. Русская судьба XX века: каторга, ссылка, изгнание [о Б. Н. Ширяеве] // Воспоминания соловецких узников. Т. 1 / Отв. ред.: иерей В. Умнягин. — Соловки: Спасо-Преображ. Соловец. ставропиг. муж. монастырь, 2013. — 774 с. — ISBN 978-5-91942-022-4 — С. 194—199
 Талалай М. Г. Предисловие к книге: Ширяев Б. Н. Кудеяров дуб: Повести и рассказы. — СПб: ООО «Полиграф», 2016. — (Неизвестный XX век) — ISBN 978-5-91868-017-9

Ссылки 
 Беседа о писателе Борисе Ширяеве в «Поверх барьеров» на Радио «Свобода», июль 2018

Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Русские писатели второй волны эмиграции
Персоналии:Голос Крыма
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Русские коллаборационисты
Заключённые Бутырской тюрьмы
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения